Bertaut ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Bertaut, französischer Automobilrennfahrer und Motorsportjournalist
 Jean Bertaut (1552–1611), französischer Schriftsteller